Finał Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2008 to mecz, który odbył się 29 czerwca 2008 roku na stadionie Ernsta Happela w Wiedniu. Spotkanie to miało wyłonić zwycięzcę Mistrzostw Europy 2008. Na boisku spotkały się drużyny z Niemiec i Hiszpanii. Mecz wygrała reprezentacja Hiszpanii po bramce Fernando Torresa w 33. minucie meczu. Hiszpanie jako drudzy w historii turnieju wygrali wszystkie mecze w fazie grupowej oraz zwyciężyli w finale, wcześniej udało się to w 1984 roku drużynie Francji.

Ceremonię zamknięcia przygotowało 400 artystów, wliczając hiszpańskiego piosenkarza Enrique Iglesiasa, który wykonał oficjalną piosenkę turnieju "Can You Hear Me".

Transmisję meczu finałowego w telewizji Polsat obejrzało 8,3 mln widzów. W Hiszpanii i Niemczech finał Euro 2008 oglądało ok. 45 mln widzów.

Szczegóły meczu 

 Sędzia główny:  Roberto Rosetti
 Asystenci:
  Alessandro Griselli
  Paolo Calcagno

 
MISTRZ EUROPY 2008

HISZPANIA DRUGI TYTUŁ

Bibliografia

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2008
Mecze finałowe Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
Reprezentacja Niemiec w piłce nożnej
Reprezentacja Hiszpanii w piłce nożnej